Le terme Route 196 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 196 en Allemagne
 Interstate 196 aux États-Unis 
 Route régionale 196 en Finlande
 Route nationale 196 en France